Хоросток () — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 454 человек. Почтовый индекс — 30030. Телефонный код — 3842. Занимает площадь 2,2 км². Код КОАТУУ — 6823980305.

Местный совет 
30030, Хмельницкая обл., Славутский р-н, с. Аннополь

Примечания

Ссылки 
 Хоросток на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Славутского района